Biografies:
 Cesti Macedònic, militar romà
 Cesti Sever, informador de Neró
 Luci Cesti Pius, retòric grecoromà
 Antonio Cesti, compositor d'òperes italià del barroc
 Toponímia:
 Pont Cesti, pont de Roma
 Piràmide de Cesti, monument funerari de Roma